Клепарів — залізнична станція у Залізничному районі Львова
 Клепарів — місцевість Шевченківського району Львова
 Клепарів — колишнє село у Яворівському районі Львівської області.
Багатозначні терміни
Клепарів